Just a Kid – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Biograph Company
Just a Kid – cortometraggio del 2002 diretto da Jesper Klevenas
Just a Kid – cortometraggio del 2013 diretto da Michael Scotti Jr.

Pagine correlate 
Just Kids